Norden har flere betydninger:

 Norden – Samlingen af de nordiske lande.
 Dampskibsselskabet Norden – Et dansk rederi stiftet i 1871.
 Frederik Ludvig Norden
 Eduard Norden
 Norden (tidsskrift) – illustreret skandinavisk hæfteskrift
 Norden (by) – by i Østfrisland
 Norden (A Song of Ice and Fire) - den nordlige del af det fiktive kontinent Westeros i fantasyserien A Song of Ice and Fire af George R.R. Martin